Unity (magyarul: egység, egyetértés)

 Unity amerikai kikötőmodul a Nemzetközi Űrállomáson.
 Unity az Ubuntu linux operációs rendszer alapértelmezett ablakkezelője a 11.04 verziójától kezdődően.
 Unity Afrika Bambaataa és James Brown dala
 Unity videójáték-motor
Földrajz
 Unity, település Kanadában
 Unity, település Oregon állam Baker megyéjében (USA)
 Unity, település Oregon állam Lane megyéjében (USA)